

Geografia 

 Stornoway – città della Scozia, situata sull'isola Lewis e Harris
 Stornoway – comune del Canada, situato nella provincia del Québec

Altro 

 Stornoway – gruppo indie folk inglese originario di Oxford
 Stornoway  – clipper britannico, varato nel 1850
 Stornoway Communications – emittente privata canadese con sede a a Toronto, Ontario
 Stornoway RFC – società di rugby a 15 scozzese